Саваричи има више значења:

 Саваричи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саваричи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику